KKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koyuk (Alaska) (Stati Uniti)